Georges Ulveling peut faire référence à :
  (1824-1898), juriste, banquier luxembourgeois et Directeur général des Finances ;
  (1861-1916), commissaire de district et commissaire du gouvernement luxembourgeois ;
  dit Jimmy Ulveling (1892-1923), juriste et député luxembourgeois.